Пеон або пеан — віршовий розмір. Див. також пеан.
 Пеон — у деяких країнах Африки і Латинської Америки — сільськогосподарський робітник, який внаслідок кабальної залежності, юридично скасованої, але фактично наявної, перетворився на боргового раба.
 Пеон () — персонаж давньогрецької міфології.

Топонім 

 Пеон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи
 Пеон — муніципалітет в Греції, в номі Ахая.